Муньо́с — испанская () и португальская () фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Муньос, Адольфо (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Муньос, Александр (род. 1979) — венесуэльский боксёр.
 Муньос, Альмудена (род. 1968) — испанская дзюдоистка.
 Муньос, Ампаро (1954—2011) — испанская модель и актриса, Мисс Вселенная-74.
 Муньос, Виктор (род. 1957) — испанский футболист.
 Муньос, Иосиф (1948—1997) — хранитель Монреальской Иверской иконы.
 Муньос, Карлос (род. 1992) — колумбийский автогонщик.
 Муньос, Карлос (род. 1959) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Муньос, Кристиан (род. 1996) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Муньос, Кристиан (род. 1977) — аргентинский футболист, вратарь.
 Муньос, Луис (род. 1966) — испанский поэт, переводчик.
 Муньос, Мигель (1922—1990) — испанский футболист.
 Муньос, Мойсес (род. 1980) — мексиканский футболист, вратарь клуба «Америка».
 Муньос, Николас (род. 1981) — панамский футболист, нападающий клуба «Агила» и сборную Панамы.
 Муньос, Николь (род. 1994) — канадская актриса.
 Муньос, Орасио (1900—?) — чилийский футболист.
 Муньос, Оскар (род. 1993) — колумбийский таэквондист.
 
 Муньос, Рене (1938—2000) — кубинский, испанский и мексиканский актёр, писатель и сценарист.
 Муньос, Родриго (род. 1982) — уругвайский футболист, вратарь клуба «Либертад».
 Муньос, Росабетти (род. 1960) — чилийская поэтесса, педагог.
 Муньос, Сесар (1929—2000) — эквадорский шахматист.
 Муньос, Фернандо (род. 1967) — испанский футболист.
 
 Муньос, Хуан Карлос (1919—2009) — аргентинский футболист.
 Муньос, Эдгар (род. 1983) — венесуэльский боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Муньос, Эсекьель (род. 1990) — аргентинский футболист.

Составные фамилии 
 Валенсия Муньос, Гильермо Леон (1909—1971) — президент Колумбии с 7 августа 1962 по 7 августа 1966, член Колумбийской консервативной партии.
 Муньос-де ла Нава, Даниэль (род. 1982) — испанский теннисист.
 Муньос Вега, Пабло (1903—1994) — эквадорский кардинал.
 Муньос Грандес, Агустин (1896—1970) — испанский военачальник и государственный деятель.
 Муньос Дуке, Анибаль (1908—1987) — колумбийский кардинал.
 Муньос Марин, Луис (1898—1980) — политический деятель Пуэрто-Рико.
 Муньос Молина, Антонио (род. 1956) — испанский писатель, журналист.
 Муньос Пантоха, Мигель (род. 1975) — испанский шахматист, гроссмейстер (2012).
 Муньос Ренхель, Хуан Хасинто (род. 1974) — испанский писатель, фантаст, колумнист, радиоведущий.
 Муньос Сампедро, Матильда (1900—1969) — испанская актриса.

Топоним 
 Муньос — муниципалитет в штате Минас-Жерайс в Бразилии.
 Гутьерре-Муньос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 
 Ойос-де-Мигель-Муньос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педро-Муньос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Сан-Муньос — муниципалитет в Испании, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Муньос-ди-Мелу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.

См. также 
 Муньис
 Муньеса